Braden může být:

křestní jméno
 Braden Holtby (* 1989) – kanadský hokejový brankář

příjmení
 Gregg Braden (* 1954) – americký vědec a spisovatel
 Kim Braden (* 1949) – anglická herečka